«Обманутый жених, или Соперничество трех женщин из-за одного возлюбленного», KV 430/420а, ( «Lo sposo deluso, ossia La rivalità di tre donne per un solo amante») — комическая опера () в двух актах В. А.Моцарта на либретто неизвестного итальянского поэта. Опера не была закончена и никогда не исполнялась; существует лишь короткий (двадцатиминутный) фрагмент I акта.

История создания 
Летом 1783 г. Моцарт получает от некоего итальянского поэта (предположительно, это был аббат Лоренцо да Понте) либретто, представлявшее переработку либретто поставленной в 1780 г. в Риме оперы Доменико Чимарозы «Двое соперников». Моцарт соглашается сочинить оперу для итальянской труппы в Вене. Причины, по которым композитор прекратил сочинение этой оперы, в точности не известны, но существует предположение, что работе помешали трудности адаптации либретто для венской сцены, а также начало работы над оперой «Женитьба Фигаро».

Сюжет 
Действие происходит на вилле на берегу моря недалеко от Ливорно.

Благородная римлянка Эуджения влюблена в Дона Асдрубале. Но, поверив в то, что её возлюбленный погиб на войне, согласилась стать женой богатого Бокконио Паппарелли. Неожиданно Дон Асдрубале возвращается в Ливорно. Метильда и Беттина, соперницы Эуджении, пытаются очернить её в глазах возлюбленного. Но все разрешается счастливо: Паппарелли должен отказаться от невесты, и Эуджения становится женой Дона Асдрубале, Беттина же выходит замуж за Пулькерио, а Метильда — за Джервазио.

Действующие лица

Существующие фрагменты оперы 
 Увертюра
 Квартет Ah, ah che ridere! (Пулькерио, Паппарелли, Беттина, Дон Асдрубале)
 Ария Nacqui all’aria trionfale (Эуджения)
 Ария Dove mai trovar quel ciglio? (Пулькерио)
 Терцет Che accidenti! (Паппарелли, Дон Асдрубале, Эуджения)

Попытки реконструкции 
 В 1867 г. Виктор Уайлдер представил в Париже спектакль «Парижские фантазии», где были собраны номера из опер «Обманутый жених» и «Каирский гусь», а также сочинённые Моцартом вставные номера для оперы Франческо Бьянки «Похищенная крестьянка» (KV 479 и 480).
 В 1951 г. Ханс Эрисманн, объединив номера из опер «Обманутый жених» и «Каирский гусь» с двенадцатью вставными ариями и ансамблями Моцарта, поставил в Цюрихе оперу «Возвращение Дона Педро» с текстами Оскара Вельтерлина и Вернера Галессера.
 В 2005 г. композитор Ханс Юккерт и либреттист Анна Бергамо соединили две незаконченные оперы Моцарта («Обманутый жених» и «Каирский гусь») и дополнили недостающий материал, используя эскизы Моцарта, составив, таким образом, две одноактные оперы, впервые исполненные в Москве в 2006 г.

Дискография 
 1975 — Лондонский симфонический оркестр, дир. Колин Дэйвис — Роберт Тир, Клиффорд Грант, Илеана Котрубас, Энтони Рольф Джонсон, Фелисити Палмер
 1995 — Оркестр Камерной оперы Антверпена, дир. Ханс Ротман — Херман Бекерт, Иоан Мику, Леони Шён, Бергхардт Лоонен, Гретье Антони
 2006 — Оркестр Зальцбургская Камерата, дир. Михаэль Хофштеттер — Мариса Мартинс, Малин Хартелиус, Джозеф Вагнер, Мильенко Турк, Джереми Овенден

Ссылки 
 Партитура
 Либретто

Примечания 

Оперы на итальянском языке
Оперы 1783 года
Незаконченные оперы